Каула () — небольшой остров в составе Гавайских островов. В административном отношении входит в состав округа Кауаи штата Гавайи, США. Имеет форму полумесяца. Площадь острова составляет 0,64 км²; по данным переписи 2000 года постоянного населения на Каула нет.

География 
Расположен в 37 км к юго-западу от острова Ниихау и примерно в 280 км к западу от столицы штата, города Гонолулу. Самая высокая точка острова составляет 167 м над уровнем моря. Береговая линия — высокая и скалистая, представляет собой клифы. На северо-западе острова имеется крупная пещера под названием Кахалауаола ().

История 
Каула был одним из первых пяти островов, которые увидел Джеймс Кук в ходе своего плавания 1778 года. в 1932 году на острове был построен маяк, который функционировал вплоть до 1947 года.

Экономика 
Остров Каула является популярным местом для дайвинга, кроме того, он часто посещается рыбаками.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Острова Гавайев